Чарльз Джеймс Дагдейл, 2-й барон Крейторн (; родился 12 сентября 1939 года) — британский дворянин и политик, лорд-лейтенант Северного Йоркшира с 1999 по 2014 год. Он также является одним из девяноста наследственных пэров, избранных остаться в Палате лордов после принятия Закона Палаты лордов 1999 года, заседает в парламенте как консерватор. В 1977 году он унаследовал титул своего отца.

Ранняя жизнь и карьера 
Родился 12 сентября 1939 года. Старший сын Томаса Дагдейла, 1-го барона Крейторна (1897—1977), и Нэнси Теннант (1904—1969), дочери сэра Чарльза Теннанта, 1-го баронета (1823—1906).

Он получил образование в Итонском колледже в Беркшире. Он получил дальнейшее образование в Тринити-колледже в Кембридже, где в 1963 году получил степень бакалавра (позже преобразованную в магистра) изящных искусств. Крейторн работал в отделе импрессионистской живописи Sotheby’s & Co с 1963 по 1966 год, когда он стал помощником президента галереи Парк-Бернет в Нью-Йорке, должность, которую он занимал до 1969 года.

В 1969 году он создал независимую консультационную компанию по изобразительному искусству James Dugdale & Associates, которая позже стала James Crathorne & Associates, и совершил множество лекционных поездок в Соединенные Штаты. В 1981 году Крейторн провел серию лекций об «Аспектах Англии» в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, а в 1988 году он совершил лекционный тур по двухсотлетию Австралии, рассказав о капитане Джеймсе Куке. С 1979 по 1993 год он был директором Blakeney Hotels Ltd, с 1988 по 1999 год Woodhouse Securities Ltd и с 2000 по 2001 год Hand Picked HotelsС 1993 по 1998 год он также был директором Cliveden plc, а с 1999 года-ее преемника Cliveden Ltd.

Крейторн был почетным секретарем Всепартийной парламентской группы искусств и наследия в Вестминстере в 1981 году и стал председателем и почетным членом. Секретарь в 2010 году, а в 2015 году стал сопредседателем и почетным секретарем. С 1988 года он был членом Консультативной группы по произведениям искусства в Палате лордов, с 1997 года он был совместным секретарем Всепартийной парламентской фото-группы.

Принадлежность 

Барон Крейторн был членом совета Королевского общества искусств с 1982 по 1988 год. Он был членом суда Университета Лидса с 1985 по 1997 год и губернатором школы королевы Маргарет, Йорк, с 1986 по 1999 год. С 1983 по 2011 год он был членом редколлегии журнала House magazine в Вестминстере. С 1987 года он был президентом гражданского общества Ярм. Он был членом исполнительного комитета и был его председателем Георгианской группы с 1990 по 1999 год.

С 1988 года Крейторн также является президентом Кливлендских морских кадетов, Кливлендского общества семейной истории, а также округа Хэмблтон Кампании по защите сельской Англии (CPRE). С 1990 по 2004 год он был покровителем Фонда сообщества Кливленда, а с 1997 по 2003 год — президентом Ассоциации магистратов Кливленда и Северного Йоркшира. В Объединенном комитете национальных обществ по благоустройству он был заместителем председателя с 1993 по 1996 год и председателем с 1996 по 1999 год.

С 1997 года Крейторн был вице-президентом Ассоциации общественных памятников и скульптур (PMSA), а с 1998 года — президентом Кливлендской горноспасательной команды. С 1999 года он также был президентом скаутского совета округа Северный Йоркшир, покровителем Северо-Йоркширского отделения Британского Красного Креста, а также членом суда Университета Йорка и Университета Халла. Крейторн был вице-президентом Йоркширского и Хамберского отделений Ассоциации резервных войск и кадетов (РФСА) с 1999 года, а его президент с 2006 по 2009 год. С 2001 года — вице-президент РФСА в Северной Англии, с 2003 года — президент Ассоциации магистратов Кливленда и Южного Дарема, с 2004 года — покровитель Общественного фонда Тис-Вэлли. Он был президентом Йоркширского сельскохозяйственного общества в 2014—2015 годах.

Крейторн был попечителем Королевского театра Джорджии в Ричмонде с 1970 года, вице-президентом Кливлендского фонда дикой природы с 1989 года и покровителем Аттингемского фонда изучения британского загородного дома с 1990 года. Попечителем музея «Место рождения капитана Кука» он является с 1978 года, а председателем-с 1993 года. С 1988 по 1994 год Крейторн был членом Национального траста Йоркширского регионального комитета, а с 1992 по 1995 год он был попечителем Мемориального фонда национального наследия.

Награды и звания 
В 1972 году Крейторн стал членом Королевского общества искусств (FRSA). В 1999 году он был произведен в рыцари Почтенного ордена Святого Иоанна (KStJ). В 2002 году Крейторн получил Золотую юбилейную медаль королевы. Он стал членом Общества антикваров Лондона (FSA) в 2010 году. В 1999 году виконт Крейторн был назначен лордом-лейтенантом Северного Йоркшира, за что был назначен рыцарем-командором Королевского Викторианского ордена (KCVO) в 2013 году.

Он был удостоен почетной степени LLD Университетом Тиссайда в 2013 году. 24 июля 2014 года мэр и члены городского совета присвоили виконту Крейторну свободу города Ричмонд. 12 сентября 2014 года вышел в отставку с поста лорда-лейтенанта . В 2015 году получил почетную степень DUniv Йоркского университета. В апреле 2015 года Крейторну была дарована свобода города Йорка.

Брак 
8 января 1970 года Джеймс Дагдейл женился на Сильвии Мэри Монтгомери (3 марта 1942 — 24 сентября 2009), дочери бригадира Артура Герберта Монтгомери (1902—1978) и актрисы Джейн Бакстер (1909—1996). Она умерла от рака в 2009 году. У них было две дочери и сын:
 Достопочтенная Шарлотта Патриция Дагдейл (род. 11 декабря 1972)
 Достопочтенный Томас Артур Джон Дагдейл (род. 30 сентября 1977)
 Достопочтенная Катарина Теодора Никола Дагдейл (род. 1980)

Произведения 
 Edouard Vuillard Purnell (1967)
 Tennant’s Stalk (1973) 
 A Present from Crathorne (1989)
 Cliveden, the Place and the People (1995)
 The Royal Crescent Book of Bath (1998)
 Parliament in Pictures (1999)

Примечания

Ссылки 
 Charles James Dugdale, 2nd Baron Crathorne
 
 

Члены палаты лордов Великобритании
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Итона
Рыцари-командоры Королевского Викторианского ордена
Лорды-лейтенанты Северного Йоркшира
Бароны Крейторн